Bolleville ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Bolleville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Bolleville (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime